El nombre Rafael de Penagos puede referirse a cualquiera de los siguientes hombres españoles:

 El dibujante Rafael de Penagos (1889-1954).
 El actor Rafael de Penagos (1922-2010), hijo del anterior.